Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в семнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Бокс

Борьба

Лёгкая атлетика 

Женщины

Настольный теннис

Парусный спорт

Плавание

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис 

Мужчины

Тяжёлая атлетика

Хоккей на траве

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1988 год в Индии